

Patronyme 

 Christian Greber (1972 -   ), skieur alpin autrichien ;
 Henri-Léon Gréber (1855 - 1941), sculpteur, graveur-médailleur et céramiste français ;
 Johannes Greber (1876 - 1944), prêtre catholique allemand ;
 Jacques Gréber (1882 - 1962), architecte français ;

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand